Кубок России — одно из главных соревнований России в ряде видов спорта:

 Кубок России по американскому футболу
 Кубок России по баскетболу
 Кубок России по баскетболу среди женщин
 Кубок России по биатлону
 Кубок России по волейболу среди мужчин
 Кубок России по волейболу среди женщин
 Кубок России по гандболу среди женщин
 Кубок России по гандболу среди мужчин
 Кубок России по интерактивному футболу
 Кубок России по кёрлингу на колясках
 Кубок России по кёрлингу среди женщин
 Кубок России по кёрлингу среди мужчин
 Кубок России по кёрлингу среди смешанных команд
 Кубок России по киберспорту
 Кубок России по лыжным гонкам
 Кубок России по международным шашкам
 Кубок России по мини-футболу
 Кубок России по мини-футболу среди женщин
 Кубок России по пляжному футболу
 Кубок России по ралли
 Кубок России по регби
 Кубок России по русским шашкам
 Кубок России по сёги
 Кубок России по современному пятиборью
 Кубок России по спидвею на льду
 Кубок России по спортивной гимнастике
 Кубок России по стендовой стрельбе
 Кубок России по футболу
 Кубок России по футболу среди женщин
 Кубок России по футзалу
 Кубок России по футзалу среди женских команд
 Кубок России по хоккею на траве среди женщин
 Кубок России по хоккею на траве среди мужчин
 Кубок России по хоккею с мячом
 Кубок России по хоккею с мячом среди женских команд
 Кубок России по шахматам